Ponchard ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Ponchard (1758–1827), französischer Komponist und Dirigent
 Louis Antoine Ponchard (1787–1866), französischer Opernsänger (Tenor) und Gesangspädagoge